Nanto (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Vicenza
 Nanto (Toyama), een stad in de Japansen prefectuur Toyama
 Nanto (Mie), een gemeente in de Japanse prefectuur Mie